Salins puede referirse a:

 Salins, comuna francesa situada en Cantal.
 Salins, comuna francesa situada en Sena y Marne.
 Salins, comuna suiza del cantón del Valais.